Ла Венадита има више значења:

 Ла Венадита (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Венадита (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику